Zaječí (Duits: Saitz) is een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Moravië, en maakt deel uit van het district Břeclav.

Zaječí telt 1416 inwoners (2006).

Gemeente in Břeclav